Caridade (virtude), na teologia cristã, uma das sete virtudes 
 Caridade, é a doação voluntária aos necessitados como um ato humanitário
 Caridade (Ceará)  — cidade do Ceará, Brasil